Bälinge socken kan avse:

Bälinge socken, Södermanland
Bälinge socken, Uppland
Bälinge socken, Västergötland